È un cognome di origine rumena.

Persone 

Crin Antonescu (21 settembre 1959): Politico della Romania, presidente dal 2009 del Partito Nazionale Liberale.
Ion Antonescu (15 giugno 1882 – 1º giugno 1946): Politico e militare rumeno, conducător durante la Seconda guerra mondiale della Romania.
Mihai Antonescu (18 novembre 1904 – 1º giugno 1946) politico, criminale di guerra e avvocato romeno durante la seconda guerra mondiale.